Spitzkogel ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Spitzkogel (Venedigergruppe) (), Berg in der Venedigergruppe in Tirol 
 Spitzkogel (Hochschwabgruppe) (), Berg in der Hochschwabgruppe in der Steiermark 
 Spitzkogel, auch Rosenkogel (Lavanttaler Alpen) (), Berg in den Lavanttaler Alpen in der Steiermark
 Spitzkogel (Ybbstaler Alpen) (), Berg in den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich 
 Spitzkogel (Türnitzer Alpen) (), Berg in den Türnitzer Alpen in Niederösterreich 
 Spitzkogel (Mürzsteger Alpen) (), Berg in den Mürzsteger Alpen in Niederösterreich